Дельфос

 город в США:
Дельфос — город в штате Канзас.
Дельфос — город в штате Огайо

  — плиссированные платья модельера Мариано Фортуни начала XX века.

См. также 
 Дельфи